Burggraf steht für:

 Burggraf, mittelalterliches Amt

 Burggraf von Lienz, Minnesänger im 13. Jahrhundert 
 Burggraf von Regensburg, Minnesänger im 12. Jahrhundert 

Burggraf ist der Familienname folgender Personen:
 Auguste Burggraf (1832–1868), deutsche Theaterschauspielerin
 Carl Burggraf (1801–1857), deutscher Maler   
 Hans Burggraf (1927–2001), hessischer Politiker (CDU)
 Julius Burggraf (1853–1912), deutscher evangelischer Theologe
 Jutta Burggraf (1952–2010), deutsche römisch-katholische Theologin
 Rolf Burggraf (* 1937), Schweizer Schwimmer
 Waldfried Burggraf (1895–1958), deutscher Schriftsteller unter dem Pseudonym Friedrich Forster

Siehe auch:
 Burggraff, Borggräfe, Borggreve